Зелёный марш:
 Зелёный марш, массовая демонстрация марокканцев в ноябре 1975 года.
 Зелёный Марш (Marche Verte), авиационная пилотажная группа Королевских ВВС Марокко.